Куњице може бити:

 Куњице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Куњице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република